Эль Наумович Шляхов (; 8 февраля 1920, Кишинёв — 28 июля 2005, Нетания) — молдавский советский и израильский учёный-медик (эпидемиолог, иммунолог, патофизиолог и инфекционист). Доктор медицинских наук (1966), профессор (1966), заслуженный деятель науки Молдавской ССР (1967).

Биография 
Эль Шляхов родился в 1920 году в Кишинёве (тогда в составе румынской провинции Бессарабия) в семье фармацевта Нухима Кельмановича Шляхова и Соси Бенционовны Мейльман. В 1938 году окончил румынский лицей Александра Донича там же. В 1938—1940 годах обучался на медицинском факультете в Бухарестском университете, а после присоединениея Бессарабии к СССР продолжил обучение в Одесском университете (1940—1941), затем до 1942 года — в Ташкентском медицинском институте. В 1942—1945 годах работал дерматовенерологом, затем эпидемиологом и инфекционистом в Каракалпакской АССР. В 1945 году вернулся в Кишинёв, до 1950 года работал заместителем начальника санитарно-эпидемиологического управления при Министерстве здравоохранения Молдавской ССР. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию по эпидемиологии сибирской язвы на территории Молдавии.

С 1950 года — заведующий отделом эпидемиологии научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и гигиены Молдавской ССР, с 1965 года — заместитель директора института по научной работе. Руководитель научно-методического центра по сибирской язве при Министерстве заравоохранения СССР. В 1974—1990 годах — заведующий кафедрой эпидемиологии Кишинёвского медицинского института. С 1990 года жил в Израиле, работал в отделении инфекционных болезней Медицинского центра имени Хаима Шеба в Тель-хаШомер, продолжил научную деятельность.

Основные труды Эля Шляхова — в области зооантропонозов, патогенеза, лабораторной диагностики и иммунологии сибирской язвы (под его руководством был разработан антраксин для кожной диагностики этого заболевания, 1957 и 1962; разработанная Шляховым методика производства антраксина была рекомендована Всемирной организацией здравоохранения), профилактики внутрибольничных инфекций, вакцинологии, патогенеза гепатитов A и B.

Эль Шляхов — автор многократно переиздававшегося справочника «Практическая эпидемиология» (1974—1991, издан также на французском языке в переводе автора, 1985), практического пособия по иммунологии и нескольких монографий.

Семья 
Жена — Циля Мироновна Шляхова (род. 1920), эпидемиолог, автор научных трудов.

Монографии 
 Методические указания по эпидемиологическому обследованию. Кишинёв: Молдавский НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены, 1952. — 34 с.
 Полиомиелит и его предупреждение (Детский спинно-мозговой паралич), совместно с М. Я. Гехтманом. Кишинёв: Госиздат Молдавии, 1956.
 Эпидемиология, диагностика и профилактика сибирской язвы. Кишинёв: Госиздат, 1960.
 Заразные болезни, передающиеся от животных человеку (с Ц. М. Шляховой). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1962. — 51 с.
 Сибиреязвенная аллергия. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1968. — 188 с.
 Методы исследований в эпидемиологии (с К. Г. Васильевым). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1971.
 Ликвидация очагов бруцеллёза (с Л. П. Андриеш). Кишинёв: Штиинца, 1972. — 162 с. 
 Эпидемиологический эффект массовой вакцинации против кори (с М. А. Барабаш). Кишинёв: Штиинца, 1973. — 196 с.
 Практическая эпидемиология. Кишинёв: Штиинца, 1974. Дополненные переиздания — там же, 1981, 1983, 1986 и 1991.
 Сибирская язва (очерки эпидемиологии, лабораторной диагностики и профилактики, с Е. В. Груз и В. И. Присакарь). Кишинёв: Штиинца, 1975.
 Гигиенические и аллергологические исследования в шёлкоткацком производстве (с соавторами). Кишинёв: Штиинца, 1977.
 Иммунология, иммунодиагностика, иммунопрофилактика инфекционных болезней (справочник). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1977.
 Научные основы эпидемиологии (с Г. Н. Обрежей). Кишинёв: Штиинца, 1978.
 Противоэпидемические мероприятия на врачебном участке (с М. А. Барабаш). Кишинёв: Штиинца, 1979.
 Справочник по лабораторной диагностике зооантропонозов (с Л. П. Андриеш и Е. В. Груз). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1979. — 280 с.
 Клинико-эпидемиологическая характеристика, лабораторная диагностика и первичные противоэпидемические мероприятия при важнейших инфекционных болезнях (с Г. Н. Обрежей и  М. В. Магдей). Кишинёв: Штиинца, 1983.  — 56 с.
 Стимуляция поствакцинального процесса (на примере иммунизации против сибирской язвы, с В. Ф. Кику). Кишинёв: Штиинца, 1984.
 Иммунология (справочник, с Л. П. Андриеш). Кишинёв: Штиинца, 1985.
 Epidemiologie pratique (перевод автора). Лион: Fondation Marcel Merieux, 1985. — 696 с.
 Эпидемиологический надзор при сибирской язве (с В. И. Присакарь). Кишинёв: Штиинца, 1989.

Под редакцией Э. Н. Шляхова 
 Антракс: вопросы иммунологии, клиники и лабораторной диагностики. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1964.
 Вопросы иммунопрофилактики и иммунодиагностики. Кишинёв: Тимпул, 1970.
 Вопросы эпидемиологии, микробиологии и инфекционной патологии. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, том I — 1973, том II — 1974.
 Иммунодиагностика и специфическая профилактика инфекционных болезней. Кишинёв: Штиинца, 1975.

Статьи 
 Shlyakhov E, Shoenfeld Y, Gilburd B, Rubinstein E. Evaluation of Bacillus anthracis extractable antigen for testing anthrax immunity. Clin Microbiol Infect. 2004 May;10(5):421—424.
 Shlyakhov E, Segev S, Rubinstein E. Main viral diseases with in utero transmission of pathogen during pregnancy: epidemiology, pathological features and outcome. Acta Obstet Gynecol Scand. 1998 Oct;77(9):875—882.
 Shlyakhov E, Rubinstein E, Novikov I. Anthrax post-vaccinal cell-mediated immunity in humans: kinetics pattern. Vaccine. 1997 Apr-May;15(6-7):631—636.
 Shlyakhov E, Rubinstein E. Evaluation of the anthraxin skin test for diagnosis of acute and past human anthrax. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1996 Mar;15(3):242—245.
 Shlyakhov E, Rubinstein E. Anthraxin skin testing: an alternative method for anthrax vaccine and post-vaccinal immunity assessment. Zentralbl Veterinarmed B. 1996 Oct;43(8):483—488.
 Shlyakhov E, Rubinstein E. Rapid bioassay for detection of Bacillus anthracis in mice. Zentralbl Veterinarmed B. 1995 Aug;42(6):361—368.

Ссылки 
 Эль Шляхов
 Eli Şleahov

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Выпускники Ташкентского медицинского института
Заслуженные деятели науки Молдавской ССР
Преподаватели Кишинёвского медицинского института
Иммунологи СССР
Эпидемиологи СССР
Инфекционисты СССР
Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Гигиенисты Израиля
Вакцинологи
Медики Молдавии
Медики Израиля
Учёные Молдавии
Доктора медицинских наук
Патофизиологи СССР
Физиологи Молдавии